Гали́на Миха́йловна Жирму́нская (20 мая 1926, Москва, СССР — 12 ноября 2010, Рочестер (Нью-Йорк), США) — советский архитектор, автор проектов жилых и общественных зданий в Москве и других городах СССР, лауреат Государственной премии РСФСР (1979).

Биография 
Родилась в Москве, в еврейской семье. Отец — экономикогеограф, доктор географических наук  Михаил Матвеевич Жирмунский (1895—1974), мать — преподаватель английского языка. В 1944 году Галина поступила в Московский архитектурный институт (МАРХИ) и окончила его в 1950 году. Её учителями были: М. П. Парусников, Г. Я. Мовчан, С. Х. Сатунц.

Работала в Моспроекте в мастерской В. Г. Гельфрейха. Основные авторские работы выполнила как главный архитектор проектов в 60-е и 70-е годов годы в мастерской Е. Н. Стамо. В том числе многоэтажные индивидуальные жилые дома возведенные в Москве на Университетском проспекте, Воробьевском шоссе и Улице Пырьева. Построенное по её проекту здание Высшей школы профсоюзного движения было признано весьма удачным и дважды повторено в различных вариантах в зданиях Высшей комсомольской школы и Академии народного хозяйства в Москве.

Наиболее успешной её постройкой стало здание Дома ветеранов кино в Москве, ставшее образцовым примером социальной архитектуры и в дальнейшем оказало влияние на проектирование объектов подобного назначения. Позднее Жирмунская вела проектную работу в Гипрогоре и Комбинате монументально-декоративного искусства. С 1993 года жила в США, (Рочестер, штат Нью-Йорк). Жена архитектора Ф. А. Новикова.

В статье «Памяти Г. М. Жирмунской» в газете «Моспроектовец»сказано: «Характерные черты творческого портрета Галины Жирмунской представляют её как блестящего мастера, обладающего твердой, „мужской“ рукой, по масштабу профессионального вклада и уровню своих проектов стоящего наравне с таким мэтром архитектуры, как Евгений Николаевич Стамо, под руководством которого она работала в самый плодотворный период своей жизни в Моспроекте».

Награды 
 Государственная премия РСФСР в области архитектуры (1979) — за архитектуру Дома ветеранов кино в Москве.(Постановление Совета Министров РСФСР № 622 от 19 декабря 1979) Диплом № 644

Избранные проекты и постройки 
 Интерьеры библиотеки им. Ленина в Москве. 1950—1953 Совместно с Ю. В. Щуко.
 Интерьеры здания ЦК КП Туркмении. Ашхабад. 1951—1952
 Проект Дома Правительства в Сухуми, Абхазия. 1953—1955 Совместно с Ю. Щуко.
 Проект застройки площади Киевского вокзала в Москве. 1952—1955 Совместно с Ю. Щуко.
 Проект застройки площади Победы в Москве. 1957—1958 Совместно с Ю. Щуко.
 Проект 10-этажных жилых домов на Бережковской наб. в Москве. 1957—1958 Совместно с Ю. Щуко.
 Участие в проектировании Дворца съездов в Кремле, Москва. 1959—1960 Авторы М. В. Посохин, А. Мндоянц, Е. Н. Стамо и др.
 Здание ВЦСПС на Ленинском проспекте а Москве. 1961—1963. Совместно с Е. Стамо, И. Катковым, инженерами Ю. Маневичем и Л. Каган.
 Три 14-этажных жилых дома на Университетском проспекте в Москве. 1960—1964. Совместно с Е. Стамо, инженером Ю. Маневичем.
 Три 16-этажных жилых дома на Воробьёвском шоссе в Москве. 1964—1966. Совместно с инженером В. Пичугиным.
 Здание Высшей школы профсоюзного движения в Москве. 1965—1973. Совместно с Е. Стамо и инженером В. Пичугиным
 14-этажный жилой дом «Мосфильма» на ул. Пырьева в Москве. 1970—1974. Совместно с инженером В. Пичугиным.
 Проект Дворца культуры московского университета в Москве. 1976.
 Здание Дома Ветеранов кино в Москве. 1970—1977. Совместно с инженерами В. Пичугиным и Т. Брусникиной.
 Здание Высшей комсомольской школы в Москве. 1974—1979. Совместно с инженером В. Пичугиным.
 Здание Академии народного хозяйства в Москве. 1976—1979. Совместно с инженером В. Пичугиным.
 Проект двух 14-этажных жилых домов c примыкающими зданиями ресторана и библиотеки (Старый Оскол, 1977—1980).
 В 1980-е годы совместно с художниками и скульпторами выполнила ряд проектов монументально-декоративного оформления зданий, часть из которых была реализована.

Избранные публикации 
 Г. Жирмунская «Для Большого Мосфильма». Многотиражная газета «Моспроектовец» 24. 10. 1975.
 Г. Жирмунская «Рекомендовано к повторному применению». Многотиражная газета «Моспроектовец» — 17 июня 1977.

Литература 
 «Новый корпус Дворца труда». Журнал «Строительство и архитектура Москвы» № 4 — 1963.
 Н. Пекарева. «В поисках архитектурной выразительности». Журнал «Строительство и архитектура Москвы» № 12 — 1974.
 А. Шахов. «Руководители учатся руководить». «Литературная газета» 30. 11. 1977.
 С. Герасимов. «Ветеранам кино». «Литературная газета» 28. 12. 1977.
 Н. Пекарева. «Дом ветеранов кино». Журнал «Строительство и архитектура Москвы» № 4 — 1978
 В. Серёгин. «Дом, где согреваются сердца». Журнал «Советский экран» № 11 — 1976.
 «Лучшие произведения советских зодчих». Москва. Стройиздат. 1983. стр. 74-81.
 Berkovich, Gary. Reclaiming a History. Jewish Architects in Imperial Russia and the USSR. Volume 4. Modernized Socialist Realism: 1955–1991. Weimar und Rostock: Grunberg Verlag. 2022.С. 49. .

Галерея

Ссылки 
 http://www.rujen.ru/index.php?title=ЖИРМУНСКАЯ_Галина_Михайловна

Примечания 

Выпускники МАРХИ
Архитекторы СССР
Женщины-архитекторы